Pseudoliparis (plant), een plantengeslacht
 Pseudoliparis (vis), een vissengeslacht